Filter House ist eine untergeordnete Musikrichtung des Genres House. 
Sie ist durch den automatisierten Einsatz von Filtern gekennzeichnet. Fast alle aktuellen Dance- und Houseproduktionen zeichnen sich durch den Einsatz von Filtern aus.

Zumeist werden Tiefpass-Filter verwendet, das heißt, der Klang hört sich zunächst dumpf an, nach und nach werden dann die höheren Frequenzen eingeblendet.

Der Effekt kann entweder auf einzelne Spuren des Tracks, wie z. B. Vocals angewendet werden, oder auch auf die Endabmischung (den Master); dann wirkt er sich auf die Klangcharakteristik des gesamten Songs aus.

Zunehmend werden in modernen Houseproduktionen auch Hochpass-Filter verwendet. Sie sind das Gegenteil zu Tiefpass-Filtern; bei extremem Einsatz fehlt der Bassbereich vollständig, und von dem akustischen Ereignis ist zeitweise nur ein rhythmisches Zischen oder Wispern zu hören. Diese Art der Filterung ist eher für das Drumming geeignet. Ein typisches Klangbeispiel für den Einsatz von Hochpass-Filtern ist Weekend von Michael Gray.

House-Subgenre